Tento článek se zabývá tématem obyvatelstva Bulharska. V roce 2011 mělo Bulharsko 7 364 570 obyvatel.

Demografická historie 
Podle různých odhadů činila populace středověkého Bulharska v roce 700 1,1 milionu lidí a v roce 1365 to bylo 2,6 milionu lidí. Podle posledního sčítání z roku 2011 činila populace Bulharska 7 364 570 lidí. Nejvyšší populaci mělo Bulharsko v roce 1989, kdy jeho populace činila 9 009 018 lidí.

1900–1915

1916–1940

Od r. 1941 do současnosti

Výhled 
Toto je oficiální výhled Bulharského národního statistického institutu při současných trendech.

Etnické skupiny 

Bulhaři 76,9 %, Turci 8 %, Romové 4,4 %, jiné etinické skupiny 0,7 % (včetně Rusů, Arménů a Vlachů), neuvedeno 10 % (2011).

Jazyky 
Sčítání v roce 2001 definovalo mateřský jazyk jako "jazyk, který člověk nejlépe ovládá a obvykle používá při komunikaci v rodině (domácnosti)".

Náboženství 
Bulharské tradiční náboženství je podle ústavy pravoslavné křesťanství, ačkoliv je Bulharsko sekulární stát.

{| style="border="0"
|-
| style="width:120px;"|
| style="width:100px;"|
| style="width:250px;"|
|-
|
| 2001 
| 2011 
|-
| Pravoslavní křesťané
| 82,6 %
| 59,4 %
|-
| Muslimové
| 12,2 %
| 7,8 %
|-
| Katolíci
| 0,6 %
| 0,7 %
|-
| Protestanti
| 0,5 %
| 0,9 %
|-
| Jiné vyznání
| 0,2 %
| 0,15 %
|-
| Bez vyznání
| 3,9%
| 9,3%
|-
| Bez odpovědi
| -
| 21,8 %
|}

Při sčítání v roce 2011 byla odpověď na otázku vyznání dobrovolná, a vysledky byly následující:

Demografické zásady 
Postupné snižování bulharského obyvatelstva brání hospodářskému růstu a zlepšování dobrých životních podmínek a řídící opatření přijatá k zmírnění negativních důsledků se netýkají podstaty problému. Vládní program na období 2017 – 2021 je první, který se zaměřuje na převrácení trendu. Program také určuje prioritní prostředky pro dosažení tohoto cíle: opatření na zvýšení míry porodnosti, snížení emigrace mládeže a vybudování regulační a institucionální kapacity pro zavedení moderní imigrační politiky přizpůsobené potřebám bulharského podnikání.

Reference

Externí odkazy 
 

Bulharská společnost
Bulharsko